Цу́гол () — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа, Забайкальский край. Административный центр сельского поселения «Цугол».

География 
Село расположено в 65 км к юго-востоку от районного центра, пгт Могойтуй, на левом берегу реки Онон, между его левыми притоками — Большой Цугол (Цугол) и Малый Цугол, к северо-западу от Цугольского хребта в Цугольской впадине. Вблизи села находится военный полигон Цугол (основан в 1951 году). Ближайшая железнодорожная станция Оловянная находится в 14 км к югу от села, в 18 км к западу расположена станция Степь.

Население

Достопримечательности 
В селе расположен старейший на территории Забайкальского края буддийский монастырь — Цугольский дацан. Основан в 1801 году передвижным войлочным дуганом, стационарная деревянная постройка была начата в 1827 году. В 1864 году было получено разрешение иркутского генерал-губернатора на строительство каменного здания, ввиду ветхости деревянного строения. В 1887 году в перестроенном Цогчен-дугане случился пожар, но здание было восстановлено уже в 1889 году. В 1932 году в Цуголе была размещена войсковая часть и военные начали переоборудование здания. 13 декабря 1933 года ламы отказались от служения религиозного культа в дацане. В 1980 году Цугольский дацан объявлен памятником культуры и взят под охрану. В 1988 году дацан был возвращён верующим — является действующим дацаном Буддийской традиционной сангхи России.

Люди, связанные с селом 
Здесь свои детские годы провёл Александр Яковлевич Михайлов — советский и российский актёр театра и кино

Примечания

Ссылки 
 Сайт о селе.
 

Населённые пункты Могойтуйского района